Михаи́л Держа́вин:
 Державин, Михаил Михайлович (1936—2018) — актёр, телеведущий.
 Державин, Михаил Степанович (1903—1951) — актёр; лауреат Сталинской премии.